Rylands ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony B. Rylands (* 1950), britischer Primatologe
 Dadie Rylands (George Humphrey Wolferstan Rylands; 1902–1999), britischer Literaturwissenschaftler und Theaterdirektor
 John Rylands (1801–1888), englischer Unternehmer und Philanthrop

Rylands steht für:
 John Rylands University Library, Bibliothek der University of Manchester
 John Rylands Library, Teil der John Rylands University Library
 Rylands-Beatus (auch Manchester-Beatus), Handschrift um 1175, siehe Beatus (Buchmalerei) #Spätere Beatus-Handschriften

Siehe auch:
 Papyrus Rylands